PSU eller psu har flere betydninger:
 PSU (elforsyning)
 Pennsylvania State University
 Portland State University
 PlayStation Universe - et populært PlayStation website